Гечев може да се отнася за:
 Румен Гечев (р. 1956), български политик
 Стефан Гечев (1911-1999), български поет